Somos novios puede referirse a:

 Somos novios (It's Impossible), canción de Armando Manzanero
 El título alternativo del filme Corazón contento